Скупчення Печі () — скупчення галактик (кластер), що розташоване на відстані 62 млн світлових років (19 Мпк) від Землі. Є другим за розмірами скупченням галактик у радіусі 100 млн світлових років від нашої Галактики (після значно більшого скупчення Діви). Воно розташоване більшою частиною в сузір'ї Піч, а його південна частина заходить у сузір'я Ерідан. Скупчення Печі є цінним джерелом інформації про розвиток таких кластерів, показуючи ефект злиття підгрупи з основною групою, що в свою чергу надає інформацію про подібні галактичні структури. У центрі скупченення перебуває галактика NGC 1399. Іншими членами кластера є NGC 1316 (найяскравіша галактика групи), NGC 1365, NGC 1427A і NGC 1404.

Структура 

Скупчення Печі можна розділити на два підкластера: основний, зосереджений навколо NGC 1399, і другорядний, що лежить на 3 градуси на південний захід з лінзоподібною галактикою NGC 1316 у центрі. Ця група перебуває в процесі об'єднання з більшим надскупченням, а в її галактиках помітне активне зореутворення.

Міжгалактичний простір скупчення  
Як і в багатьох інших скупченнях галактик, міжгалактичний простір скупчення Печі містить гарячий розріджений газ, який випромінює рентгенівське випромінювання і містить кілька міжгалактичних зір, деякі з яких стали надновими.

Перелік галактик скупчення

Примітки

Посилання 

Скупчення галактик
Піч (сузір'я)
Об'єкти з каталогу Абеля